Bellini har flere betydninger:

 Delfo Bellini, en italiensk fodboldspiller
 Gentile Bellini, en italiensk maler og bror til Giovanni Bellini
 Giancarlo Bellini, en tidligere italiensk landevejscykelrytter
 Giovanni Bellini, en italiensk maler
 Hilderaldo Bellini, en tidligere italiensk-brasiliansk fodboldspiller
 Jacopo Bellini, en italiensk renæssancemaler
 Lorenzo Bellini, en italiensk læge
 Bellini (cocktail), cocktail med fersken og prosecco